Marina Jewgenjewna Tscherkassowa (russ. Марина Евгеньевна Черкасова) ist der Name folgender Personen:

* Marina Jewgenjewna Tscherkassowa (Eiskunstläuferin) (* 1964), sowjetische Eiskunstläuferin
 Marina Jewgenjewna Tscherkassowa (Freestyle-Skierin) (* 1972), russische Freestyle-Skisportlerin